Le gouvernement Bahi Ladgham est le troisième gouvernement tunisien formé après l'indépendance et le premier formé après la restauration du poste de Premier ministre à la suite de l'abolition du poste à l'occasion de la proclamation du régime républicain le . Son chef, Bahi Ladgham, est nommé Premier ministre le  et assure sa fonction jusqu'au , date à laquelle Hédi Nouira est nommé pour lui succéder.

Composition initiale 
La composition initiale du gouvernement est annoncée le  par Bahi Ladgham.

Ministres

Secrétaires d'État

Remaniements

Remaniement du 27 novembre 1969 
Le , le gouverneur de la Banque centrale, Hédi Nouira, est nommé au gouvernement en vertu d'un décret lui permettant de recevoir « rang et prérogatives de ministre d'État ».

Remaniement du 27 décembre 1969 
Le , le ministère de l'Éducation ainsi que celui de la Jeunesse sont fusionnés en un ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports attribué à Mohamed Mzali. Cette nomination intervient à la suite de la démission du ministre Ahmed Ben Salah.

Remaniement du 12 juin 1970

Remaniement du 17 juin 1970 
Le , des secrétaires d'État sont remplacés dans le cadre du dernier remaniement du gouvernement :

Notes

Bibliographie 
 .
 .

Ladgham